Lobo kan syfta på:

 Lobo – en amerikansk sångare och låtskrivare, se Roland Kent LaVoie (1943–)
Francisco Rodriguez Lobo (–1617), portugisisk skald
Lobo (seriefigur) – en amerikansk seriefigur
Lobo (äpple) – en äppelsort som har sitt ursprung i Kanada

Geografi

Antarktis 

 Monte Lobo,

Filippinerna 

 Lobo (kommunhuvudort), CALABARZON, Province of Batangas, 
 Lobo (kommun), CALABARZON, Province of Batangas,

Kamerun 

 Lobo (vattendrag i Kamerun), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar